— японский актер кино и телевидения, а также мастер традиционного японского танца нихон-буё, иэмото школы искусства нихон-буё Вакана-рю.

Биография 
Такаюки Вакавада, получивший позже известность как Тиёносукэ Адзума, родился в семье потомственного театрального музыканта кабуки, исполнителя жанра нагаута, известного как Кинэя Ясабуро VI, и стал продолжателем старинной традиции танцовщиков родственной кабуки традиции сценического танца-представления нихон буё под руководством мастера Бандо Мицугоро VII.

Получив высшее образование в колледже Агэбоси Гакуэн при Токийском Университете Искусств, в 1954 году молодой человек под псевдонимом Тиёносукэ Адзума становится, наряду с Итикавой Райдзо VIII, Окавой Хасидзо II и Накамурой Кинносукэ, одной из звёзд жанра дзидайгэки в новообразованной студии «Тоэй»

Обладая интересной внешностью — не столь утончённой как у многих выходцев из кабуки, и одновременно не насыщенно брутальной, как у некоторых других актеров (например, Томисабуро Вакаямы и Рютаро Отомо), с несколько желчным или уставшим выражением лица, Адзума очень быстро попадает на первые серьёзные роли и завоевывает зрительскую популярность, однако через какое-то время, не обладая стремлением к конкуренции, переходит в лидеры «второго плана». К этому периоду его карьеры, относятся, в частности, полторы дюжины фильмов, где он был партнёром играющей основную роль Хибари Мисоры.

В начале 1960-х годов студия «Тоэй» начинает переносить акценты с музыкально-исторических фильмов на современные жанры, уменьшая спрос на актёров, ставших лицами дзидайгэки 1950-х годов, и в 1965 году актёр, аналогично ряду своих коллег, переходит на телевидение. Та же внешность, бывшая несколько неклассической для широкоэкранного дзидайгэки, играет теперь для него хорошую службу, позволяя не замыкаться в рамках одного жанра, а получить также популярность в фантастических сериалах токусацу, ряде телешоу и так далее. Помимо этого, Адзума посвящает себя преподаванию японского танца, воспитав многих учеников и достигнув ранга иэмото (грандмастера, высшего главы школы), а также ещё несколько раз выходит на большой экран, последний раз — за два года до смерти, в 72-летнем возрасте.

Незадолго до ухода с «Тоэй», актер женится на актрисе Какуко Тино, бывшей актрисе театральной группы «Такарадзука Кагэкидан», пришедшей на студию практически одновременно с Адзумой (хотя и ни разу не пересекшейся с ним в фильмах) и вместе с мужем ушедшей с неё. В 1967 году в пары рождается первый сын, ставший впоследствии актёром Такафуми Ваканой. В 1985 году у актёра появляется дочь, а ещё 6 лет спустя, овдовев и вновь женившись, он в 66-летнем возрасте становится отцом и второго сына.

Актёр умер в 2000 году (в 74 года) от сердечной и почечной недостаточности.

Фильмография 
За свою карьеру Тиёносукэ Адзума снялся приблизительно в 160 кинофильмах (из которых 74 принадлежали к различной длины сериалам), а также в 19 телесериалах и нескольких телешоу. В ряде фильмов актёр играл по две роли. Большинство ролей принадлежат к жанру дзидайгэки (японской исторической драмы), однако Адзума снимался и в ролях современной тематики, вплоть до фантастического жанра токусацу.

Среди ролей актёра есть основанные на реальных исторических личностях, в том числе ряд сёгунов династии Токугава, а также несколько знаменитых в истории Японии самураев.

Серии кинофильмов

Прочие кинофильмы

Телесериалы

Награды 
1996 - Приз Ассоциации Кинокритиков Японии (Japan Movie Critics Awards) Golden Glory

Память об актере

Книги

Документальные фильмы 
1981 —

Примечания 

Актёры Японии
Умершие от сердечной недостаточности
Умершие от почечной недостаточности
Танцоры Японии